Räffelmossor (Aulacomnium) är ett släkte av bladmossor. Räffelmossor ingår i familjen Aulacomniaceae.

Räffelmossor är enda släktet i familjen Aulacomniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor